A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet női légpisztoly versenyszámának selejtezőjét és döntőjét augusztus 10-én rendezték a Pekingi Lövészpályán.

A pisztolylövők egy 10-es skálájú, kör alakú célra tartottak. Ha a lövedék nyomán keletkezett lyuk széle érintette a vonalat, a magasabb értékű kör számított. Pisztolylövők csak állva lőttek – egy kézzel kellett tartaniuk a fegyvert, a másikkal nem segíthettek. Légpisztolyosoknál a nők 10 m-es távról 40 lövést adtak le a selejtezőben, és a selejtező első 8 helyezettje magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát a döntőbe. A döntőben versenyzők a bíró kommandírozására tüzeltek – ekkor a 10-est tovább osztották tizedesvonalakkal, így a klasszikus telitalálat már nem 10-et, hanem 10,9-et ért. A döntőben a versenyzők még 10 lövést adtak le, ehhez adódott a selejtezőből hozott összpontszám, és ebből alakult ki a végeredmény.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

A versenyen új olimpiai rekord született:

Selejtező

Döntő

Eredmények

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 
 

Sportlövészet a 2008. évi nyári olimpiai játékokon